Лос Чаркос има више значења:

 Лос Чаркос (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Чаркос (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Чаркос (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Чаркос (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Чаркос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Чаркос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Чаркос (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Чаркос (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Чаркос, Лас Минас (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Чаркос (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Чаркос (Сучил), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Чаркос (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Чаркос (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Чаркос (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Чаркос (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Чаркос (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Чаркос (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Чаркос, Мангос (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Чаркос (Амакуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Чаркос (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Чаркос (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Чаркос (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Чаркос (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Чаркос (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Чаркос (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Чаркос (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Чаркос, Гранха (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Чаркос (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Чаркос (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Чаркос (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Чаркос (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Чаркос (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Чаркос (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Чаркос (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Чаркос (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Чаркос (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Чаркос (Танхуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Чаркос (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Чаркос (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Чаркос (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Чаркос (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Чаркос (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Чаркос (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Чаркос (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Чаркос (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Чаркос (Моктезума), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Чаркос, Ел Фаро (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Чаркос (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Чаркос (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Чаркос (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Чаркос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Чаркос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Чаркос (Ел Платеадо де Хоакин Амаро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Чаркос (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Чаркос (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Чаркос (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику